|-
|(3801) Фрасимед (Thrasymedes) || 1985 VS || 6 ноября 1985 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|(3802) Дорнбург (Dornburg) || 1986 PJ4 || 7 августа 1986 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3803) Тучкова (Tuchkova) || 1981 TP1 || 2 октября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3804) Друнина (Drunina) || 1969 TB2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3805) Голдрайх (Goldreich) || 1981 DK3 || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3806) Тремэн (Tremaine) || 1981 EW32 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3807) Пейджелс (Pagels) || 1981 SE1 || 26 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф, Н. Томас
|-
|(3808) Темпель (Tempel) || 1982 FQ2 || 24 марта 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3809) Амичи (Amici) || 1984 FA || 26 марта 1984 || Сан-Витторе || -
|-
|(3810) Aoraki || 1985 DX || 20 февраля 1985 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|(3811) Карма (Karma) || 1953 TH || 13 октября 1953 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(3812) Lidaksum || 1965 AK1 || 11 января 1965 || Нанкин || -
|-
|(3813) Фортов (Fortov) || 1970 QA1 || 30 августа 1970 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3814) Хоси-но-мура (Hoshi-no-mura) || 1981 JA || 4 мая 1981 || Токай (город) || Т. Фурута
|-
|(3815) Кёниг (König) || 1959 GG || 15 апреля 1959 || Хайдельберг || A. König, G. Jackisch,  W. Wenzel
|-
|(3816) Чугайнов (Chugainov) || 1975 VG9 || 8 ноября 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3817) Lencarter || 1979 MK1 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3818) Горлица (Gorlitsa) || 1979 QL8 || 20 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3819) Робинсон (Robinson) || 1983 AR || 12 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3820) Соваль (Sauval) || 1984 DV || 25 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3821) Сонет (Sonet) || 1985 RC3 || 6 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3822) Сеговия (Segovia) || 1988 DP1 || 21 февраля 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3823) Йории (Yorii) || 1988 EC1 || 10 марта 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
|(3824) Brendalee || 1929 TK || 5 октября 1929 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|(3825) Нюрнберг (Nürnberg) || 1967 UR || 30 октября 1967 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3826) Гендель (Handel) || 1973 UV5 || 27 октября 1973 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3827) Зденекгорский (Zdeněkhorský) || 1986 VU || 3 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3828) Хосино (Hoshino) || 1986 WC || 22 ноября 1986 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|(3829) Гунма (Gunma) || 1988 EM || 10 марта 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|(3830) Trelleborg || 1986 RL || 11 сентября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3831) Pettengill || 1986 TP2 || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3832) Шапиро (Shapiro) || 1981 QJ || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3833) Калингаста(Calingasta) || 1971 SC || 27 сентября 1971 || Эль-Леонсито || Джеймс Гибсон, Карлос Сеско
|-
|(3834) Заппафрэнк (Zappafrank) || 1980 JE || 11 мая 1980 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(3835) Короленко (Korolenko) || 1977 SD3 || 23 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3836) Лем (Lem) || 1979 SR9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3837) Карр (Carr) || 1981 JU2 || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3838) Эпона (Epona) || 1986 WA || 27 ноября 1986 || Паломар || Ален Мори
|-
|(3839) Богаевский (Bogaevskij) || 1971 OU || 26 июля 1971 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3840) Mimistrobell || 1980 TN4 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3841) Dicicco || 1983 VG7 || 4 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3842) Harlansmith || 1985 FC1 || 21 марта 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3843) OISCA || 1987 DM || 28 февраля 1987 || Гэкко || Ё. Осима
|-
|(3844) Lujiaxi || 1966 BZ || 30 января 1966 || Нанкин || -
|-
|(3845) Неяченко (Neyachenko) || 1979 SA10 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3846) Hazel || 1980 TK5 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3847) Шиндел (Šindel) || 1982 DY1 || 16 февраля 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3848) Аналусия (Analucia) || 1982 FH3 || 21 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3849) Инциденция (Incidentia) || 1984 FC || 31 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3850) Пельтье (Peltier) || 1986 TK2 || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3851) Альгамбра (Alhambra) || 1986 UZ || 30 октября 1986 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3852) Glennford || 1987 DR6 || 24 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3853) Хаас (Haas) || 1981 WG1 || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3854) Джордж (George) || 1983 EA || 13 марта 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3855) Пасасимфония (Pasasymphonia) || 1986 NF1 || 4 июля 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3856) Лютский (Lutskij) || 1976 QX || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3857) Челлино (Cellino) || 1984 CD1 || 8 февраля 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3858) Дорчестер (Dorchester) || 1986 TG || 3 октября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3859) Бёрнген (Börngen) || 1987 EW || 4 марта 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3860) Пловдив (Plovdiv) || 1986 PM4 || 8 августа 1986 || Рожен || Эрик Эльст, В. Иванова
|-
|(3861) Лоренц (Lorenz) || A910 FA || 30 марта 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|-
|(3862) Агекян (Agekian) || 1972 KM || 18 мая 1972 || Крым || Смирнова Т.М.
|-
|(3863) Гиляровский (Gilyarovskij) || 1978 SJ3 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3864) Søren || 1986 XF || 6 декабря 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3865) Lindbloom || 1988 AY4 || 13 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3866) Ланглей (Langley) || 1988 BH4 || 20 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3867) Cиретоко (Shiretoko) || 1988 HG || 16 апреля 1988 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
|(3868) Мендоза (Mendoza) || 4575 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(3869) Нортон (Norton) || 1981 JE || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3870) Майра (Mayré) || 1988 CG3 || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|(3871) Reiz || 1982 DR2 || 18 февраля 1982 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(3872) Акирафудзии (Akirafujii) || 1983 AV || 12 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3873) Родди (Roddy) || 1984 WB || 21 ноября 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3874) Стюарт (Stuart) || 1986 TJ1 || 4 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3875) Сталь (Staehle) || 1988 KE || 17 мая 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3876) Quaide || 1988 KJ || 19 мая 1988 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
|(3877) Braes || 3108 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(3878) Дзёмон || 1982 VR4 || 14 ноября 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3879) Махар (Machar) || 1983 QA || 16 августа 1983 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3880) Kaiserman || 1984 WK || 21 ноября 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3881) Довмергия (Doumergua) || 1925 VF || 15 ноября 1925 || Алжир || Жеховский В.П.
|-
|(3882) Johncox || 1962 RN || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(3883) Вербано (Verbano) || 1972 RQ || 7 сентября 1972 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3884) Алфёров (Alferov) || 1977 EM1 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3885) Богородский (Bogorodskij) || 1979 HG5 || 25 апреля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3886) Щербаковия (Shcherbakovia) || 1981 RU3 || 3 сентября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3887) Герстнер (Gerstner) || 1985 QX || 22 августа 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3888) Hoyt || 1984 FO || 28 марта 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3889) Меншиков (Menshikov) || 1972 RT3 || 6 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3890) Бунин (Bunin) || 1976 YU5 || 18 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3891) Вернер (Werner) || 1981 EY31 || 3 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3892) Dezsö || 1941 HD || 19 апреля 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(3893) DeLaeter || 1980 FG12 || 20 марта 1980 || Перт || M. P. Candy
|-
|(3894) Williamcooke || 1980 PQ2 || 14 августа 1980 || Перт || P. Jekabsons, M. P. Candy
|-
|(3895) Эрхарт (Earhart) || 1987 DE || 23 февраля 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3896) Pordenone || 1987 WB || 18 ноября 1987 || Chions || J. M. Baur
|-
|(3897) Louhi || 1942 RT || 8 сентября 1942 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3898) Curlewis || 1981 SF9 || 26 сентября 1981 || Перт || M. P. Candy
|-
|(3899) Вихтерле (Wichterle) || 1982 SN1 || 17 сентября 1982 || Клеть || M. Mahrová
|-
|(3900) Кнежевич (Knežević) || 1985 RK || 14 сентября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}